Jean-Louis Leca (Bastia, Francia, 21 de septiembre de 1985) es un futbolista francés. Juega de portero y su equipo actual es el Lens de la Ligue 1 de Francia.

Estadísticas 
 Actualizado al último partido disputado el 18 de octubre de 2020 (no incluye encuentros por equipos reserva).

Referencias

Enlaces externos 
 Jean-Louis Leca en Lequipe

Futbolistas de Francia
Guardametas de fútbol
Futbolistas del Sporting Club de Bastia
Futbolistas del Valenciennes Football Club
Futbolistas del Athletic Club Ajaccien
Futbolistas del Racing Club de Lens
Nacidos en Bastia